

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Pringle – città della Contea di Custer, Dakota del Sud
 Pringle – borough della Contea di Luzerne, Pennsylvania
 Pringle – comunità non incorporata della Contea di Hutchinson, Texas

Persone
Aileen Pringle – attrice statunitense
Bryan Pringle – attore britannico
LaToya Pringle – cestista statunitense con cittadinanza turca
Percy Pringle – manager di wrestler statunitense

Altro  
Pringle of Scotland – azienda di abbigliamento britannica